Tun (mayakalender), een periode van 360 dagen in de Mayakalender
 Tun (Zweden), een plaats in de gemeente Lidköping in het landschap Västergötland en de provincie Västra Götalands län in Zweden
 Tun (rivier), een rivier in Thailand